«Из любви к золоту» (, 1908) — немой американский короткометражный художественный фильм Дэвида Гриффита.

Сюжет 
Два бандита хотят обворовать друг друга. Они подсыпают друг другу яд в кофе. Выпив кофе, оба умирают сидя за столом, друг напротив друга.

Художественные особенности 
Этот «маленький скетч в 165 метров» был поставлен в очень простой декорации. Весь реквизит состоял из стола и двух чашек кофе.

«…Весь интерес для зрителей заключался в выражениях лиц актеров и мелких подробностях действия. Несомненно, именно поэтому Гриффит выбрал такой сюжет. Тут он мог систематически вводить крупные планы лиц актеров, переняв и систематизировав технику англичан и режиссёров „Вайтаграфа“….»

В ролях 
 Гари Солтер
 Чарльз Горман
 Чарльз Инсли
 Джорж Гебхарт

Интересные факты 
 Фильм снят по мотивам рассказов Джека Лондона. ..

Источники

См. также 
 Фильмография Дэвида Гриффита
 Жизнь американского пожарного

Ссылки 
 

Короткометражные фильмы США
Немые фильмы США
Экранизации произведений Джека Лондона
Детективные фильмы США
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы США 1908 года